

Muziek 
Yesterday (single van The Beatles), single van The Beatles uit 1965
Yesterday (ep), ep van The Beatles uit 1966
Yesterday (Shanice), een lied van Shanice uit 1998
Yesterday (Toni Braxton), een lied van Toni Braxton uit 2009
Yesterday (Piet Veerman), een nummer van Piet Veerman en Nail Che, gezongen door Piet Veerman (solocarrière 1975-76)
Yesterday (The Black Eyed Peas), een nummer van The Black Eyed Peas uit 2015
Yesterday be dead and gone, een nummer van en door Cees Veerman (solocarrière 1975-76|)
Looking back over my yesterday, nummer van The Cats van het album Homerun uit 1976

Televisie en film 
 Yesterday (1959), een Hongaarse film uit 1959 van Márton Keleti
 Yesterday (1968), een Amerikaanse documentaire uit 1968 van Raúl daSilva
 Yesterday (1981), een Canadees romantisch drama uit 1981 van Lawrence Kent
 Yesterday (2001), Chinees Quitting, een Chinese film uit 2001 van Zhang Yang
 Yesterday (2002), een Zuid-Koreaanse sciencefiction-dramafilm uit 2002 van Jeong Yun-soo
 Yesterday (2004), een Zuid-Afrikaanse dramafilm in zoeloe uit 2004 van Darrell Roodt
 Yesterday (2019), een Britse film met muziek van de Beatles

Zie ook 
Yesterdays (doorverwijspagina)